Die U21-Snooker-Asienmeisterschaft 2010 war die elfte Austragung der von der Asian Confederation of Billiard Sports veranstalteten Kontinentalmeisterschaft für U21-Junioren in der Billardvariante Snooker. Sie fand vom 7. bis 15. April 2010 im Yashwent Club in Indore und damit nach 2002 sowie 2009 zum dritten Mal in Indien statt.

Asienmeister wurde der Chinese Liu Chuang, der im Finale den Thailänder Thanawat Tirapongpaiboon mit 6:5 besiegte und sich damit für die Main Tour 2010/11 qualifizierte.

Modus 
Die 31 teilnehmenden Spieler wurden in acht Gruppen eingeteilt, in denen sie im Round-Robin-Modus gegeneinander antraten. Die zwei Bestplatzierten jeder Gruppe qualifizierten sich für die Finalrunde, die im K.-o.-System ausgespielt wurde.

Finalrunde

Finale

Century-Breaks

Quellen 

2010
U21 Asienmeisterschaft
Billardturnier in Indien
Sportveranstaltung in Indore